Луково може да се отнася за:

 Луково, село в Община Своге, Софийска област, България;
 Луково, село в Община Струга, Република Македония;
 Луково, село в Община Кратово, Република Македония;
 Луково, село в Община Враня, Сърбия.

Вижте също:
 Горно Луково, село в Община Ивайловград, област Хасково, България;
 Долно Луково, село в Община Ивайловград, област Хасково, България;
 Таксиархис, село в дем Полигирос, Централна Македония, Гърция със старо име Луково.